La Treća hrvatska nogometna liga 1998-99, conosciuta anche come 3.HNL 1998-99, è stata la 8ª edizione della  terza serie del campionato di calcio croato. Le 83 squadre erano divise in 5 gironi su base geografica.

Girone Ovest

Girone Centro

Girone Nord

Girone Est

Girone Sud

Note

Voci correlate 
Prva Liga 1998-99
Druga Liga 1998-99
Hrvatski nogometni kup 1998-1999

Collegamenti esterni 

1998
Calcio nel 1998
Calcio nel 1999